Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 193001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 25 lutego 2000 do 15 września 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

193001-193100

193101-193200

193201-193300

193301-193400

193401-193500

193501-193600

193601-193700

193701-193800

193801-193900

193901-194000

Przypisy 

Lista planetoid 193001-194000